Paul Weidner ist der Name folgender Personen:

* Paul Weidner (Architekt, 1843) (1843–1899), deutscher Architekt
 Paul Weidner (1874–1954), deutscher Architekt, siehe Mohr & Weidner #Leben von Paul Weidner

Siehe auch:
 Paulus Weidner (um 1525–1585), jüdischer Konvertit, Arzt und Hochschullehrer